Лизоба́кт — комбинированный лекарственный препарат, относящийся к фармакотерапевтической группе антисептических средств. Применяется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, дёсен и гортани: гингивит, стоматит, катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей, афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии. Производитель — АО «Босналек», Босния и Герцеговина.

История препарата 

Препарат Лизобакт впервые был зарегистрирован в Югославии в 1976 году под коммерческим названием Лизо-Б. В СССР в 1982 году препарат первоначально был зарегистрирован под таким же названием. Однако позже, в 2002 году был перерегистрирован под названием Лизобакт. В настоящее время препарат представлен в 16 странах мира.
В состав препарата входит комбинация хорошо изученных веществ: лизоцим и пиридоксин (витамин В6). Соответственно и терапевтический эффект препарата Лизобакт обусловлен синергичным действием этих компонентов.

Терапевтическое действие 

Терапевтическое действие обусловлено входящими в его состав компонентами:
 Лизоцим — фермент белковой природы, участвующий естественным образом в регуляции местного неспецифического иммунитета, а также обладающий антисептическим, антибактериальным, противовирусным, противогрибковым и  иммуномодулирующим действием . Действует на грамположительные, грамотрицательные бактерии, грибы и вирусы. Лизоцим содержится в слюне, крови, слёзной жидкости, грудном молоке и других тканях. Так его концентрации: в грудном молоке (около 0,4 мг/мл), слёзной жидкости (7 мг/мл), а также в слюне (от 0,059 до 0,139 мг/мл) . Человеческий лизоцим практически идентичен лизоциму белка куриного яйца.  Под действием лизоцима происходит лизис клеточной стенки микроорганизмов, чем и обусловлено его антисептическое действие. При этом лизоцим обладает также вторичным иммуномодулирующим действием. В результате гидролизации лизоцимом связи между N-ацетилмурамовой кислотой и N-ацетилглюкозамином в пептидогликане, образуется мурамилпептид, известным как ключевой природный стимулятор защиты от патогенных микроорганизмов. Содержание лизоцима в организме человека непостоянно и зависит от сезона (наибольшее количество накапливается летом, осенью снижается и самый низкий уровень наблюдается весной) Благодаря своим иммуномодулирующим и антиоксидантным свойствам лизоцим может применяться в комплексной терапии при острых респираторных инфекциях, включая заражение SARS-CoV-2, для уменьшения выраженности системного воспалительного ответа . Также лизоцим оказывает противовирусный эффект, препятствует проникновению вирусов, в том числе SARS-CoV-2, в клетки, путём связывания с клеточными рецепторами или самим вирусом.
 Пиридоксин — обладает защитным действием (антиафтозным эффектом) на слизистую оболочку полости рта, при этом не влияет на активность лизоцима. В процессе воспаления образуются активные формы кислорода, разрушающие как бактерии, так и клетки слизистой оболочки. Пиридоксин снижает степень повреждения клеток организма, способствует их регенерации, усиливает обмен необходимых аминокислот, обеспечивает антиоксидантную защиту и, как следствие, ослабляет последствия стресса. . Таким образом, реализуется защитное действие пиридоксина на слизистую оболочку полости рта.
Вследствие нарушения иммунитета под воздействием инфекционных агентов, а также у детей количество естественного лизоцима, равно как и содержание секреторного IgA может быть снижено. Это обуславливает назначение препаратов лизоцима при лечении инфекционных, воспалительных заболеваний у людей различных возрастных групп В комплексе  лизоцим+ пиридоксин по данным ряда исследований также повышает содержание в слюне IgA, что дополнительно усиливает местный иммунитет.

МНН или группировочное название 

Лизоцим + пиридоксин.

Лекарственная форма 

таблетки для рассасывания. Препарат применяется местно.

Условия отпуска из аптек 

Отпускается без рецепта.

Состав 

Активная субстанция:
 20,00 мг лизоцима гидрохлорид,
 10,00 мг пиридоксина гидрохлорид.
Вспомогательные вещества:
 лактоза моногидрат, камедь трагакантовая, магния стеарат, натрия сахаринат, ванилин.

Противопоказания 

 Гиперчувствительность к компонентам.
 Детский возраст до 3 лет.
Препарат Лизобакт выпускается в лекарственной форме таблетки для рассасывания. Однако у детей до 3 лет такой способ применения невозможен из-за типа глотания. У новорождённых детей в период грудного или искусственного вскармливания молочными смесями у ребёнка ещё нет зубов, и язык рефлекторно прижимается к губам. Такой тип глотания называется инфантильным (детским). При этом типе глотания ребёнок не способен длительно удерживать таблетки во рту и практически сразу глотает или выплёвывает их.
 Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция, т.к. эти вещества входят в состав препарата как вспомогательные.

Побочные эффекты 

В качестве побочных эффектов возможны аллергические реакции, так как содержащийся в препарате лизоцим выделен из куриного яйца.

Передозировка 

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах, значительно превышающих терапевтические, и проявляются чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в области верхних и нижних конечностей. Купируется обильным питьём (форсированным диурезом).
В исследованиях не удалось определить острую токсичность лизоцима, т.к. лабораторные животные (крысы) легко переносят 4 г лизоцима на 1 кг массы тела. В пересчёте на среднестатистического человека массой 68 кг это будет 272 г лизоцима. Такое количество лизоцима содержится в 13 тыс. 600 таблетках препарата Лизобакт и не представляется возможным его одномоментный приём.
За весь период нахождения препарата Лизобакт на фармацевтическом рынке не получено данных о случаях гипервитаминоза витамина В6
Витамин В6 относится к водорастворимым витаминам – т.е. биохимические свойства этого витамина позволяют ему полностью растворяться в водной среде. Накопление в организме не происходит и пиридоксин быстро выводятся из организма с мочой.
Длительный (несколько месяцев или лет) приём высоких доз витамина В6 (более 200 мг/сут) может вызвать онемение, покалывание и кратковременную потерю чувствительности в конечностях, которые самостоятельно купируются при отмене пиридоксина .
По другим данным, дозы меньшие, чем 500 мг/день, являются безопасными (в том числе, у детей) на основании данных различных исследований о применении пиридоксина в течение 6 месяцев – 6 лет.
Следует также учитывать, что препарат Лизобакт не предназначен для длительного применения.
За весь период нахождения препарата Лизобакт на фармацевтическом рынке не получено данных о случаях передозировки.

Применение во время беременности и кормления грудью 

Согласно инструкции по медицинскому применению, применение препарата возможно в период беременности и кормления грудью.
Иммунологические исследования на морских свинках, кроликах и человеке показали, что лизоцим имеет меньший сенсибилизирующий потенциал, чем другие белки куриного яйца.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признало высокий профиль безопасности лизоцима. В связи с этим лизоцим обладает статусом «общепризнанно как безопасно» (generally recognized as safe, GRAS)
Что касается пиридоксина, то, согласно классификации FDA, он относится к категории А риска (минимальный) применения при беременности. В контролируемых исследованиях у женщин не выявлено риска для плода в первом триместре и в других триместрах беременности.

Взаимодействие с другими препаратами 
 Лизоцим усиливает действие антибиотиков, в том числе пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина.
 Эстроген, эстрогенсодержащие контрацептивы – увеличение потребности в пиридоксине.
 Леводопа – ослабление антипаркинсонической активности, пиридоксин ускоряет декарбоксилирование леводопы (не снижает эффекта комбинации леводопа + карбидопа). Пиридоксин является кофактором дофадекарбоксилазы - фермента, ответственного за периферическое декарбоксилирование леводопы и образование допамина. При его назначении больным, получающим леводопу (без ингибиторов дофадекарбоксилазы), отмечается усиление периферического метаболизма леводопы и меньшее её количество проникает через гематоэнцефалический барьер. Таким образом, пиридоксин уменьшает терапевтический эффект леводопы, если дополнительно не назначаются ингибиторы периферической дофадекарбоксилазы
 Диуретики – при комбинированном применении с пиридоксином усиливается действие диуретиков.
 Изониазид - пиридоксин предупреждает или уменьшает токсические проявления, в том числе поражения печени, наблюдающиеся при применении изониазида и других противотуберкулёзных препаратов
 Пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры - при одновременном применении с пиридоксином снижается эффект последнего.

Лизобакт Комплит 

Препарат отличается составом, имеет отличающиеся от препарата Лизобакт: лекарственную форму, состав, способ применения и противопоказания. Выпускается в форме дозированного спрея. В состав введены Лидокаин и Цетилпиридиния хлорид.

Состав 

количество на 1 мл: 
20 мг лизоцима гидрохлорид 
1,5 мг цетилпиридиния хлорид
0,5 мг лидокаина гидрохлорид
Лидокаин в составе препарата помогает снять острую боль и облегчает глотание. 
Лизоцим и цетилпиридиний в составе оказывают антибактериальное, иммуномодулирующее, противовирусное и антимикотическое действие. Цетилпиридиний оказывает действие на вирус SARS-CoV-2,  подавляет активность штамма коронавируса, разрушает его оболочку, приводит к уничтожению вируса.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к лидокаина гидрохлориду и другим местным анестетикам амидного типа, лизоцима гидрохлориду, цетилпиридиния хлориду, а также к любым из компонентов препарата, гиперчувствительность к белку куриного яйца, открытые раны полости рта, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены), беременность и период грудного вскармливания.

Примечания 

Лекарственные средства